Adolfo Suárez González (Cebreros, Àvila, 1932 – Madrid, 2014), advocat i president del govern d'Espanya (1976-1981) 
 Alejandro Suárez Castro, jugador professional de bàsquet 
 Alexis Suárez Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 1974), futbolista canari que juga de defensa central 
 Alfredo Suárez Canal (Allariz, província d'Ourense, 1951), matemàtic i polític gallec 
 Alonso Suárez de la Fuente del Sauce (Fuente el Sauz, Àvila, ? - 1520, Jaén), Bisbe de Mondoñedo (1493); Lugo (1494-1500) i bisbe
 Álvaro Suárez de Quiñones, militar espanyol del 
 Antonio Suárez Vázquez (Madrid, 1932 - 1981), ciclista espanyol professional entre 1956 i 1965 
 Blanca Suárez (1988, Madrid), actriu 
 Blanquita Suárez (Teatre Principal de Sant Sebastià, principis segle XX - ?, dècada 1970), artista còmica 
 Carla Suárez Navarro (Las Palmas de Gran Canària, 1988), tennista espanyola 
 Carlos Suárez (Aranjuez, Espanya, 1986), jugador de bàsquet que juga a la posició d'aler 
 Damián Nicolas Suárez Suárez (1988), futbolista uruguaià que juga com a lateral dret 
 Denis Suárez Fernandez (Salceda de Caselas, 1994), futbolista gallec que juga com a centrecampista ofensiu 
 Diego Suárez, pirata i navegant portuguès del 
 Domingo Suárez, religiós castellà que esdevingué bisbe d'Àvila entre els any 1263 i 1271 
 Edelmiro Suárez Vázquez (La Corunya, 1968), futbolista gallec 
 Edison Suárez (Montevideo, 1966), futbolista uruguaià, que ocupava la posició de migcampista. Va jugar a equips del
 Edmundo Suárez de Trabanco (Barakaldo, País Basc, ?), futbolista i entrenador basc
 Eugenio Suárez Santos (Gijón, 1980), futbolista asturià que ocupa la posició de davanter 
 Félix Suárez Colomo (Cistérniga, 1950), ciclista espanyol actiu entre 1976 i 1978 
 Félix Suárez Inclán (Avilés, 1854 - Madrid, 1939), advocat i polític espanyol 
 Francisco Javier Suárez Lizano o Javi Suárez (Saragossa, 1976), futbolista aragonès que ocupa la posició de central
 Francisco Suárez (Granada, 1548-Lisboa, 1617), jesuïta, destacat filòsof i teòleg de finals de l'edat mitjana 
 Fernando Suárez González (Lleó, 1933), polític i jurista espanyol 
 Fernando Suárez de Tangil y Angulo (Madrid, 1886 - 1964), comte consort de Vallellano 
 Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba (1587 - 1634), Duc de Feria (1607-1634) i Marquès de Villalba (1604-1634)
 Gustavo Suárez Pertierra (Cudillero, Astúries, 1949), polític espanyol que fou Ministre d'Educació i Ciència i Ministre de Defensa durant l'últim govern de Felipe González 
 Jeffrén Suárez Bermúdez (Ciudad Bolivar, Veneçuela, 1988), futbolista espanyol d'origen veneçolà 
 Jesús Suárez Cueva o Cuevas (Bobes, Siero, 1955), ciclista espanyol professional entre 1977 i 1989 
 Joaquín Suárez (Canelones, 1781 - Montevideo, 1868), polític uruguaià, pròcer de la independència i President de la República (1843 -1852)
 José Manuel Suárez Rivas (Sietes, Astúries, 1974), futbolista asturià que ocupa la posició d'interior
 José María David Suárez Núñez (Santiago de Compostel·la, 1932 - 1987), metge i polític gallec 
 José Roberto Suárez (Montevideo, 1902 - 1964), activista, escriptor i poeta afrouruguaià 
 Juan Manuel Suárez del Valle o Juanma Suárez (Luanco, 1966), futbolista asturià que jugava de migcampista 
 Lorenzo IV Suárez de Figueroa y Córdoba (1559-1607), segon duc de Feria (1571-1606) 
 Luis Suárez, diversos personatges
 Macrino Suárez Menéndez (Ḷḷuarca, 1936 – Oviedo, 2012), economista i polític asturià, ministre de l'últim govern de la República espanyola en l'exili
 Marcial Suárez (Allariz, Ourense, 1918), escriptor gallec 
 Mario Suárez Mata, futbolista que juga a la posició de centrecampista 
 Michelle Suárez Bértora, activista, conferenciant, escriptora, política i advocada uruguaiana 
 Narciso Suárez Amador(Valladolid, 1960), piragüista castellanolleonès
 Orlando Suárez Azofra (Las Palmas de Gran Canaria, 1972), futbolista i entrenador canari 
 Pablo Suárez Álvarez (Mieres, 1979), futbolista asturià que juga en la posició de defensa 
 Ramón Suárez Picallo (Veloi, Sada, 1894 - Buenos Aires, 1964), periodista i polític galleguista 
 Ramón Suárez del Valle (Lluanco, 1968), futbolista i entrenador asturià 
 Roberto Suárez Álvarez (Grado, Astúries, 1974), futbolista asturià que ocupava la posició de migcampista 
 Rubén Suárez, diversos personatges